Курекюла () — топоним в Эстонии:
 Курекюла — посёлок в волости Элва уезда Тартумаа.
 Курекюла — деревня в волости Элва уезда Тартумаа.